Spuipoort (Den Haag)
 Spuipoort (Dordrecht)